est un mot anglais signifiant « disparition ». Il peut faire référence à :

Roman 

 , roman de  publié en 2005.

Téléfilm 

 Disappearance, téléfilm de  diffusé le .

Cinéma 

 , film de  sorti en 2006 ;
 , film suédois de  et  sorti en 2015.

Voir aussi 

 Disappear